Easy Money ist unter anderem der Titel folgender Filme:
 Easy Money (1917), US-amerikanischer Stummfilm von Travers Vale
 Easy Money (1925), US-amerikanischer Stummfilm von Albert S. Rogell
 Easy Money (1934), britischer Spielfilm von Redd Davis
 Easy Money (1948), britischer Spielfilm von Bernard Knowles
 Easy Money (1983), US-amerikanischer Spielfilm von James Signorelli
 Easy Money – Spür die Angst (2010, Snabba Cash), schwedischer Spielfilm von Daniél Espinosa

Weitere Bedeutungen:
 Easy Money (Album), Musikalbum von John Anderson (2007)
 Easy Money (Brettspiel), Brettspiel der Milton Bradley Company (1935)
 Easy Money (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2008–2009)